Ранчо ел Кањон има више значења:

 Ранчо ел Кањон (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Кањон, Лос Торес (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику